Ян Радван
Радван (герб)

Радван — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Радван — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Радван — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства